Azuletes se refiere, por su nombre común, a dos especies de plantas:

 la herbácea Centaurea cyanus; o
 Cichorium intybus o achicoria común.